

Mitologia 
 Aristodemo – Eraclide, figlio di Aristomaco, morto colpito da un fulmine per aver rifiutato di consultare l'oracolo di Delfi

Onomastica
Aristodemo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Aristodemo di Cuma – tiranno di Cuma (VI secolo a.C.).
 Aristodemo di Mileto – amico ed aiutante di Antigono (IV secolo a.C.) che fu inviato in Grecia con mille talenti per instaurare buoni rapporti con Poliperconte e Alessandro.
 Aristodemo di Messenia – re ed eroe della prima guerra messenica; si uccise sulla tomba della figlia, da lui sacrificata per esaudire l'oracolo che gli aveva predetto la vittoria se avesse immolato una vergine.
 Aristodemo – tiranno greco antico di Megalopoli durante il regno di Antigono Gonata poco prima della nascita della lega achea.
 Aristodemo di Sparta – guerriero spartano, unico sopravvissuto alla battaglia delle Termopili.
 Aristodemo – attore tragico al tempo di Demostene (IV secolo a.C.); fu un fautore della guerra ed è per questo che è stato criticato dall'oratore.
 Aristodemo – condottiero spartano.
 Aristodemo di Elide – scrittore greco antico (III secolo a.C. ?).
 Aristodemo di Cidateneo – filosofo greco antico, discepolo e ammiratore di Socrate.
 Aristodemo – pittore greco antico contemporaneo di Filostrato il Vecchio (III secolo).
 Aristodemo – scultore greco antico (IV secolo a.C.); scolpì una statua per Seleuco.
 Aristodemo – scultore greco antico il cui padre, Nicomaco, lo istruì all'arte (IV secolo a.C.).
 Aristodemo di Nisa il Vecchio – grammatico greco antico (I secolo a.C.), istruito dal grammatico Aristarco, fu insegnante di Strabone.
 Aristodemo di Nisa il Giovane – grammatico e insegnante di retorica greco antico (I secolo a.C.), istruì Pompeo e suo figlio.
 Aristodemo di Tebe – scrittore greco antico, scrisse una Storia sulla sua città natale (Tebe).
 Aristodemo – filosofo platonico.
 Aristodemo – favolista greco antico.

Testi teatrali 
 Aristodemo – tragedia in cinque atti scritta da Carlo de' Dottori nel 1657 e pubblicata nel 1670
 Aristodemo – tragedia in cinque atti scritta da Vincenzo Monti nel 1786 e rappresentata per la prima volta a Parma nello stesso anno

Altro 
 Aristodemo – opera in due atti di Vincenzo Pucitta su libretto di Vincenzo Monti